Pepelnak ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Pepelnak (* 2000), slowenische Dreispringerin
 Marko Pepelnak (* 2001), slowenischer Hürdenläufer